Зло́бина — русская фамилия. Женский вариант фамилии , восходящее к прозвищному имени Злоба.

 Известные носительницы 
 Злобина, Альбертина Иосифовна (замужем Колокольцева; род. 1937) — советская спортсменка (конькобежный спорт).
 Злобина, Варвара Михайловна (1921—1990) — учитель русского языка и литературы, Герой Социалистического Труда (1968), популяризатор творчества русского поэта Александра Пушкина.
 Злобина, Генриетта Семёновна (1935—2007) — овцевод, Герой Социалистического Труда.
 Злобина, Лидия Николаевна (более известна под фамилией Доброва-Ядринцева; 1885—1942) — социалист-революционер, этнограф, историк.
 Злобина, Марина Владимировна (дев. Дробышева; род. 1986) — российская футболистка.
 Злобина, Раиса Егоровна (1947—2013) — советский и российский партийный и общественный деятель.
 Злобина, Юлия Сергеевна (род. 1989) — азербайджанская фигуристка, выступающая в танцах на льду. Примечания